Мария Улья́нов:
 Ульянова, Мария Александровна (1835—1916) — мать В. И. Ленина.
 Ульянова, Мария Ильинична (1878—1937) — русская революционерка, советский партийный и государственный деятель, младшая сестра В. И. Ленина.